

Plaatsen 
  Bronckhorst, de gemeente waarin het Gelderse stadje Bronkhorst ligt.
 Bronkhorst (Gelderland), een stadje iets ten zuiden van Zutphen in Gelderland, aan de IJssel.
Kasteel Bronkhorst (Gelderland), voormalig kasteel en stamslot van de gelijknamige familie, huidige slotheuvel is Rijksmonument.
Bronkhorstermolen
 Bronkhorst (Altena) een aan Andel vastgegroeid buurtschap in Noord-Brabant, aan de Afgedamde Maas.
 Kasteel Bronkhorst (Noord-Brabant), een kasteel en klooster bij Velp en Grave aan de Maas.
 Bronkhorstspruit is een plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng.

Personen 
Van Bronckhorst (Heren van Batenburg), het oud-ridderlijke geslacht met het Gelderse kasteel als stamslot.
 Heeckerens en Bronckhorsten, twee 14e-eeuwse Gelderse strijdfracties?
Van Bronkhorst, Nederlands adellijke familie van 1849 tot 1923
Gozewinus van Bronkhorst (1877-1961) Nederlandse architect uit Baarn, architectenburo 'Rigter en Van Bronkhorst'.
Willem Bronkhorst (1888-1960) de eerste buitengewoon hoogleraar longziekten bij de Rijksuniversiteit Utrecht. Vader van Hans.
Jan Bronkhorst (1914–1986) Nederlandse voetbalscheidsrechter.
Alexander Johannes Bronkhorst (1914–1994) Nederlands-hervormde hoogleraar theologie te Brussel en Utrecht.
Hans Bronkhorst (1922-2007) Nederlands vertaler en journalist voor met name het katholieke dagblad De Tijd. Zoon van Willem.
Cornelis Bronkhorst (1924–1997)Nederlands jurist, hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden. 
Peter Bronkhorst (1946–2007) glazenwasser en Provo van het eerste uur.
Johannes Bronkhorst (1946) Nederlandse emeritus professor Indiakunde.
Hans Bronkhorst (1967), Nederlands journalist voor Christenen voor Israël, EO, AVRO en TROS.
Giovanni van Bronckhorst (1975) Nederlandse voetbaltrainer en voormalig voetballer.
Raymond Bronkhorst (1978) Nederlands voormalig profvoetballer voor FC Groningen en Cambuur Leeuwarden.
Wesly Bronkhorst (1982) zanger van Nederlandstalige muziek
Ilias Bronkhorst (1997) Nederlandse voetballer, verdediger voor Telstar en N.E.C..

Overigen 
Bronkhorst (krater) een krater op Mars genoemd naar het Gelderse Bronkhorst.
Bronkhorst (carrosseriebouwer), een carrosseriebouwer uit Hilversum, actief tussen 1905 en 1940.
 De schaal van Bronkhorst, voor het bepalen van het aantal mycobacteriën in een microscopisch preparaat, vernoemd naar Willem Bronkhorst.